Правдолю́бов — русская семинаристская фамилия.

Известные носители:
 Правдолюбов, Анатолий Авдеевич (1862—1937) — иерей Русской православной церкви, священномученик.
 Правдолюбов, Владимир Анатольевич (1888—1937) — мученик, сын Анатолия Правдолюбова.
 Правдолюбов, Николай Анатольевич (1892—1941) — иерей Русской православной церкви, священномученик, сын Анатолия Правдолюбова.
 Правдолюбов, Сергей Анатольевич (1890—1950) — иерей Русской православной церкви, священноисповедник, сын Анатолия Правдолюбова.